Спицы — множественное число слова спица.

 Спицы — инструмент для ручного вязания.
 Спицы — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.